Трес Ломас има више значења:

 Трес Ломас, Трес Ломитас (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ломас (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику